Schelsky ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Schelsky (1912–1984), deutscher Soziologe, Publizist und Herausgeber
 Wilhelm Schelsky (* 1948), Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Unabhängiger Betriebsangehöriger, Sohn von Helmut Schelsky